Блатный — фамилия. Известные носители.

 Блатный, Франтишек (1933—2015) — чешский шахматист.
 Блатный, Иван (1919–1990) – чешский поэт, прозаик (писал прозу вместе с Иржи Ортеном), автор книг для детей.
 Блатный, Павел (род. 1968) — чешский шахматист, гроссмейстер (1993).